Памятник гетману Мазепе () — памятник Ивану Степановичу Мазепе, установленный 8 мая 2004 года в румынском городе Галаце по заказу Министерства культуры и искусств Румынии. Памятник гетману Мазепе находится в городском парке Свободы на Бессарабской улице, в 5 километрах от румыно-молдавско-украинской границы. Скульптор — Георге Тенасе.

Описание памятника 
В отличие от памятников Ивану Мазепе в селе Мазепинцах и в Кергонксоне (США), здесь фигура гетмана изображена в половину роста. Причем изображение Мазепы скульптором сделана таким образом, что создается впечатление, что он как бы восстает из каменного постамента.  На постаменте на двух языках высечены слова: «Иван Мазепа — гетман Украины 20.03.1639 — 10.10.1709». При открытии памятника состоялось богослужение в память Ивана Мазепы в Церкви Святых императоров Константина и Елены.

Памятник гетману был установлен в Галаце в связи с тем, что в 1709 году Иван Мазепа здесь был похоронен в церкви Святого Юрия.

В 1962 году церковь с захоронением была снесена румынскими властями.

26 ноября 2004 года возле места, где установлен памятник, открыт городской парк, названный парком Свободы.

См. также 
 Памятник гетману Мазепе (Чернигов)
 Памятник гетману Мазепе (Мазепинцы)
 Памятник гетману Мазепе и Карлу XII (Дегтяревка)
 Памятник гетману Мазепе (Киев)

Литература 
 Ковалевська О. Іван Мазепа. - Київ:"Темпора". — 2008.

Ссылки 
 В Румынии открыт памятник гетману Мазепе
 В румынском Галаце открыли памятник гетману Мазепе 
 В Румынии продолжаются дискуссии вокруг установки памятника гетману Мазепе
 Это право принадлежит нам. Кто решит судьбу памятника гетману Ивану Мазепе?

Памятники Галаца
Галац
Галац